Sikorski [sikórski] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Сикорский, ukrajinsko Сікорський).

 Igor Ivanovič Sikorski (Sikorsky) (1889—1972), rusko-ameriški letalski inženir in konstruktor.
 Ivan Aleksejevič Sikorski (1842—1912), ukrajinski zdravnik, psihiater in psiholog.
 Radosław Sikorski (*1963), poljski politik in novinar.
 Roman Sikorski (1920—1983), poljski matematik.